IS es una sigla que significa:
 Impuesto de sociedades.
 Intento de suicidio.
 Internacional Socialista.
 Intersexual.
 Ingeniería del Software.
 Izquierda Socialista, una corriente de pensamiento dentro del PSOE.
 Cualquiera de los partidos políticos denominados Izquierda Socialista.

IS es un código que significa:
 Islandia, 
 según la norma ISO 3166-1,
 según la lista de los TLD de Internet: .is,
 Idioma islandés, según la norma ISO 3166-1,
 Israel, según la lista de códigos nacionales utilizados por la OTAN.

Is puede hacer referencia a:
 La runa is. 
 Is-sur-Tille, una comuna francesa.
 I"s, un manga de Masakazu Katsura.
 IS: Otoko demo onna demo nai sei, un manga de Chiyo Rokuhana que hace referencia a la intersexualidad.

Siglas